Freedom může být:

 anglický výraz pro svobodu
 Freedom (kosmická stanice) – svého času plánovaná kosmická stanice
 Freedom (noviny) – britské anarchistické noviny
 Svoboda nade vše (v originále Freedom) – americký televizní seriál z roku 2000
 Třída Freedom – vícero lodních tříd

Geografie 
 několik sídel v USA:
 Freedom (Kalifornie)
 Freedom (Indiana)
 Freedom (Maine)
 Freedom (Pennsylvania)
 Freedom (Wisconsin)

Hudební alba 
 Freedom (album, Andy Griggs) (2002)
 Freedom (album, Santana) (1987)
 Freedom (album, Yothu Yindi) (1993)
 Freedom (album, Neil Young) (1989)
 Freedom (album, Michael W. Smith) (2000)
 Freedom (album, Akon) (2008)
 Freedom (album, Mandisa) (2009)

Písně 
 Freedom (píseň, Jimi Hendrix)
 Freedom (píseň, Wham!)
 Freedom (píseň, Rage Against the Machine)
 Freedom (píseň, DJ BoBo)

Související články 
 Freedom House – americká organizace obhajující lidská práva
 Freedom of the Seas – největší loď světa
 Freedom Toaster – automat pro kopírování svobodného softwaru